Mother Goose puede referirse a:

 "Mother Goose" es nombre en inglés de "Mamá Oca".
 "Mother Goose" es el título de una canción en el álbum Aqualung de la banda de rock progresivo Jethro Tull.
 "Mother Goose" también es el sobrenombre de un personaje en la película Mad Max (George Miller, 1979), Jim Goose.
 Roberta Williams produjo la serie de videojuegos Mixed-Up Mother Goose.
 Mamá Ganso también se nombra en una historia manga: La saga de Caín o God Child y cuyas historias dan más alusiones a los muertos, como por ejemplo la historia de Solomon Grundy, el hombre que vivió una semana, y pequeños poemillas.
 Libros de L. Frank Baum y el ilustrador W.W. Denslow a fines de los años 1890 incluían a Mamá Oca y a Papá Ganso.
 En el 2006 en el Macy's Thanksgiving Day Parade uno de los globos representaba a Mamá Oca.